Il Vittorioso –  storico periodico a fumetti italiano

Persone 
 Antonio Vittorioso –  pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Eric il Vittorioso – re di Svezia